Miejscowości w USA:
 Miner – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Scott
Gminy w USA:
 Miner (ang. Miner Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Miner (ang. Miner County) – w stanie Dakota Południowa
Ludzie:
 Harold Miner – koszykarz ligi NBA
 Jay Miner – projektant multimedialnych procesorów, twórca Atari i Amigi.
Z wojskowości:
 miner – żołnierz